Acanthocarpus kan syfta på:

 Acanthocarpus (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Acanthocarpus (växter) – ett släkte av växter